Igarapé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igarapé (ort), Minas Gerais, 
 Igarapé (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar